tekstura gotycka (pismo)
 tekstura krystaliczna (krystalografia)
 tekstura planarna (krystalografia)
 tekstura proceduralna (grafika komputerowa)
 tekstura skały
 tekstura żywności

Zobacz też 

 teksturowanie